Ameixoeira (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Ameixoeira (metrostation), een metrostation aan de Gele lijn van de Metro van Lissabon